Hans Liebig ist der Name folgender Personen:

* Hans von Liebig (1874–1931), deutscher Chemiker und Schriftsteller
 Hans Liebig (Politiker) (1878–1968), deutscher Politiker (SPD)
 Hans-Peter Liebig (* 1945), deutscher Agrarwissenschaftler